Појам Сирон може да се односи на:

 Сирон (Ендр), насеље и општина у Француској
 Сирон (река), река у Француској
 Сирон (филозоф)